Příjmení Tarasov () nosí více významných osobností:

 Anatolij Tarasov (1918–1995) – sovětský hokejový trenér, označovaný za „otce ruského hokeje“
 Maxim Tarasov (* 1970) – bývalý ruský atlet
 Michail Petrovič Tarasov (1899—1970) – sovětský státní a stranický činitel
 Sergej Tarasov (biatlonista) (* 1965) – ruský biatlonista, olympijský vítěz
 Sergej Tarasov (horolezec) (* 1966) – ruský horolezec, reprezentant v ledolezení
 Sergej Tarasov (režisér) (* 1933) – ruský režisér
 Taťjana Tarasovová (* 1947) – ruská krasobruslařská trenérka a choreografka

Externí odkazy 
 

Ruská příjmení